Limbach poate semnifica:

Localități din Germania
 Limbach-Oberfrohna, oraș din districtul rural Zwickau din landul Saxonia, Germania
 Limbach (Baden), comună din districtul Neckar-Odenwald-Kreis din Baden-Württemberg
 Limbach (bei Kirn), comună din districtul rural Bad Kreuznach din Renania-Palatinat
 Limbach (Vogtland), comună din districtul rural Vogtlandkreis din Saxonia
 Limbach (Westerwald), comună din districtul rural Westerwaldkreis din Renania-Palatinat

Numeroase cartiere...
...în diverse localități și comune din landurile germane Baden-Württemberg, Bavaria, Hessa, Renania de Nord - Westfalia, Renania-Palatinat, Saarland, Saxonia și Turingia

Alte localități numite Limbach
 Limbach im Burgenland, comună de tip Katastralgemeinde din Burgenland, Austria
 Limbach (Gemeinde Schweiggers), comună de tip Katastralgemeinde din Niederösterreich, Austria
 Limbach (Gemeinde Strengberg), comună de tip Katastralgemeinde din Niederösterreich, Austria
 Limbach (Slowakei), comună din circumscripția Pezinok, Slovacia
 Lendava, cu numele german vechi Unter-Limbach, comună din Übermurgebiet, Slovenia
 Grad (Slowenien), cu numele german vechi Ober-Limbach, comună din Übermurgebiet, Slovenia
 Samsonki, anterior Limbach im Landkreis Meseritz, Brandenburg, ținând de comuna Zbąszynek din Polonia

Persoane
 Editha Limbach (* 1933 als Editha Nassen), politiciană germană
 Jutta Limbach (* 1934), juristă germană
 Nicolas Limbach (* 1985), scrimeur german

Întreprinderi
 Limbach, două tipografii diferite din Braunschweig, Germania, de ex. Limbach (Druckerei und Verlag)
 Limbach Flugmotoren GmbH & Co. KG în Königswinter, Germania

Altele
 Maria Limbach, biserică din Limbach (Eltmann) din Bavaria
 Limbacher Porzellan, tip de porțelan din Steinheid din Turingia, Germania
 afluent al râului Selke din Unterharz în landul german Saxonia-Anhalt